Jatitujuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatitujuh, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Jatitujuh, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar